Edward Lamson Henry (1841-1919), peintre américain ;
 Frank Lamson-Scribner (1851-1938), botaniste américain ;
 George Henry Lamson (1852-1882), médecin et meurtrier américain.

Autres 
 
 , un destroyer de classe Mahan en service dans l'US Navy de 1936 à 1946.

Homonymie de patronyme